Корли — фамилия. Известные носители:
 Корли, Демаркус
 Корли, Эл